Binebine ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Chouqui Binebine (* 1946), marokkanischer Bibliothekar
 Mahi Binebine (* 1959), marokkanischer Maler, Bildhauer und frankophoner Schriftsteller